Thomas Bourchier (mort en 1486), archevêque, lord-chancelier et cardinal anglais ;
 Henry Bourchier (mort en 1539), militaire et homme politique anglais ;
  (morte en 1665), épouse d'Oliver Cromwell ;
 James David Bourchier (1850–1920), journaliste et intellectuel irlandais ;
 Arthur Bourchier (1863–1927), acteur et directeur de théâtre anglais.